Согласно бюро переписи населения США, в Техасе насчитывается 25 метрополитенских статистических ареалов (МСА), два из которых находятся в десятке крупнейших ареалов в США.

В 2003 году было введено понятие «Метрополитенское подразделение», обозначающее округ или несколько округов внутри ареала с населением не менее 2,5 миллиона человек. Ареал Даллас—Форт Уэрт—Арлингтон имеет два подразделения согласно новой классификации.

Данная таблица содержит список метрополитенских ареалов Техаса, ранжированный по количеству населения.

Примечания 

Агломерации